Bodufushi (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven 
 Bodufushi (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven 
 Bodufushi (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven 
 Bodufushi (Vaavu-atol), een eiland van het Vaavu-atol, Maldiven